

Cinema 
 Lou – cortometraggio di animazione digitale del 2017 diretto da Dave Mullins
 Lou – film del 2022 diretto da Anna Foerster

Codici 
 LOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bowman Field, Louisville (Kentucky), Stati Uniti

Personaggi immaginari
 Lou  – personaggio della serie animata I Simpson
 Lou – personaggio minore del ciclo di romanzi Una serie di sfortunati eventi
 Lou – protagonista dell'anime e manga UFO Baby

Persone 
 Lou – cantante francese
 Camille Lou – attrice, cantante e musicista francese
 Lou – cantante tedesca

Altro 
 Lou – isola della Papua Nuova Guinea
 Lou  – ipocoristico inglese e francese dei nomi Luigi e Luisa